BHU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bhavnagar (India)